Злокобната долина (наричана още зловещата долина, ) е термин от роботиката и естетиката, който обозначава хипотетичното взаимоотношение между относителната степен на приличане на даден обект (т.е. подобие) на човек и емоционалния отклик у реален биологичен човек, породен от такъв обект.

Концепцията за злокобната долина предполага наличието на хуманоидни (човекоподобни) обекти, които приличат почти като човек, но не изцяло, които подбуждат злокобни, странно фамилиарни чувства на зловеща атмосфера и отвращение у наблюдаващите ги реални хора.

В този контекст думата „долина“ обозначава както това, че математическата крива на злокобната долина наподобява геологическа долина (т.е. V-образна форма), така и резкия спад на чувството за сходство и фамилиарност у реалния човек-наблюдател и човекоподобната реплика (най-често робот или статуя или човекоподобно извънземно) – взаимоотношение-връзка, което иначе се увеличава с увеличаването на подобието на човек при репликата.

Роботика